Alter Markt 6 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Alter Markt 6 (Arnsberg), siehe Liste der Denkmale der Stadt Arnsberg
 Alter Markt 6 (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Köpenick
 Alter Markt 6 (Diez), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Diez
 Alter Markt 6 (Egeln), siehe Liste der Kulturdenkmale in Egeln
 Alter Markt 6 (Euskirchen), siehe Liste der Baudenkmäler in Euskirchen
 Alter Markt 6 (Halle (Saale)), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Altstadt
 Alter Markt 6 (Jarmen), siehe Liste der Baudenkmale in Jarmen
 Rathaus Magdeburg
 Alter Markt 6 (Malchow, Mecklenburg), siehe Liste der Baudenkmale in Malchow (Mecklenburg)
 Gasthaus St. Vith (Mönchengladbach)
 Alter Markt 6 (Parchim), siehe Liste der Baudenkmale in Parchim
 Alter Markt 6 (Rechlin), siehe Liste der Baudenkmale in Rechlin
 Alter Markt 6 (Remscheid), siehe Liste der Baudenkmäler in Remscheid
 Alter Markt 6 (Salzburg), siehe Alter Markt (Salzburg) #Die „Alte fürsterzbischöfliche Hofapotheke“
 Alter Markt 6 (Stralsund)
 Alter Markt 6 (Viersen), siehe Liste der Baudenkmäler in Viersen (A–F)

Siehe auch:
 Alter Markt
 Markt 6
 Marktplatz 6